Дэ́вид Ко́пперфильд:
 Дэвид Копперфильд (роман) — роман Чарльза Диккенса.
 Дэвид Копперфильд (персонаж) — персонаж романа.

Персоналии
 Копперфильд, Дэвид (иллюзионист) — псевдоним иллюзиониста Дэвида Коткина, взятый в честь героя романа.
  — комик.

Фильмы
Под названием «Дэвид Копперфильд» известен целый ряд экранизаций романа Чарльза Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим»:

 Дэвид Копперфильд — фильм 1911 года, снятый Теодором Марстоном (немой) .
 Дэвид Копперфильд — британский фильм 1913 года, снятый Томасом Бентли (немой, 67 минут) .
 Дэвид Копперфильд — датский фильм 1922 года, снятый Сандбергом (A. W. Sandberg) (немой) .
 Личная история, приключения, опыт и наблюдения молодого Дэвида Копперфилда — американский звуковой фильм 1935 года, снятый Джорджем Цукором.
 Дэвид Копперфильд — бразильский телесериал 1958 года .
 Дэвид Копперфильд — итальянский фильм 1965 года, снятый Антоном Джулио Маджано .
 Дэвид Копперфильд — французский телефильм 1965 года режиссёра Marcel Cravenne .
 Дэвид Копперфильд — британский телесериал 1966 года, снятый Джоан Крафт (13 серий по 25 минут) .
 Дэвид Копперфильд — британский телефильм Дилберта Манна, вышедший в 1969 году (120 минут, цветной) .
 Дэвид Копперфильд — ещё одна экранизация Джоан Крафт, 1974 года (300 минут в 6 сериях, цветной) .
 Дэвид Копперфильд — ещё одна британская экранизация, сделанная в формате телесериала (10 серий по 30 минут) Барри Леттсом в 1986 году .
 Дэвид Копперфильд — анимационная версия истории, сделанная в 1993 году в Канаде Доном Ариоли (90 минут) .
 Дэвид Копперфилд — англо-американский фильм 1999 года Саймона Кёртиса.
 Дэвид Копперфильд — американский фильм 2000 года, снятый Питером Медаком (3 серии по 60 минут) .
 История Дэвида Копперфилда — англо-американский фильм 2019 года режиссёра Армандо Ианнуччи.

Под этим названием могут встретиться также фильмы с демонстрацией трюков иллюзиониста Дэвида Копперфильда.